Суражевский — фамилия. Известные носители:

 Суражевский, Анатолий Алексеевич (1867—?) — полковник 14-го гусарского Митавского полка, герой Первой мировой войны. 
 Суражевский, Леонид Денисович (1903—1986) — русский писатель второй волны эмиграции.